O Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias é um estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro, que, desde 1965, busca melhor compreender, estudar e preparar o homem. A Organização Militar foi criada com o objetivo de ser um centro de estudos do comportamento humano, formando militares para desempenhar funções no campo das ciências sociais e humanas dentro das Forças Armadas e Auxiliares. O desenvolvimento de pesquisas e a prática do ensino norteiam as atividades deste estabelecimento de ensino.

Localizado no bairro do Leme, Rio de Janeiro, o Centro trabalha pela melhoria dos processos e do ensino na Força Terrestre, com a reformulação de práticas, políticas e diretrizes dos Sistemas de Educação, Comunicação Social e Operações Psicológicas.

Ligações externas 
 

Unidades de ensino do Exército Brasileiro
Organizações militares no Rio de Janeiro
Leme (Rio de Janeiro)